Lokros ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Lokros (Eponym), König der Leleger
 Lokros (Sohn des Zeus) und der Maira
 Lokros (Sohn der Megaklite) und des Zeus
 Lokros (Sohn des Phaiax), Gemahl der Laurine